Arroyo Acom ist die Bezeichnung für die Flüsse in Äquatorialguinea:
 Arroyo Acom (Eves) (, GeoNames)
 Arroyo Acom (Río Misobong) (, GeoNames)